Navrátil () ist ein tschechischer Familienname, abgeleitet von dem Verb navrátit mit der Bedeutung „zurückkehren“. Außerhalb des tschechischen Sprachraums kommt auch die Form Navratil vor.

Namensträger 
 Bohumil Navrátil (1870–1936), tschechischer Historiker, Archivar und Geschichtsprofessor
 Bořivoj Navrátil (1933–2011), tschechischer Schauspieler
 Ernst Navratil (1902–1979), österreichischer Arzt (Gynäkologe)
 Imre Navratil von Szalók (1834–1919), ungarischer Mediziner
 Ivan Navratil (1825–1896), slowenischer Schriftsteller und Linguist
 Jakub Navrátil (* 1984), tschechischer Fußballspieler
 Jan Navrátil (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Jaromír Navrátil (* 1963), tschechischer Fußballspieler
 Jaroslav Navrátil (* 1957), tschechischer Tennisspieler
 Jiří Navrátil (1923–2017), tschechischer Pfadfinder und Person des Widerstandes

 Josef Navrátil (1798–1865), böhmischer Maler und Dekorateur
 Karel Navrátil (1867–1936), tschechischer Komponist
 Karel Navrátil (Historiker) (1830–1887), österreichischer Seelsorger und Historiker
 Leo Navratil (1921–2006), österreichischer Psychiater

 Michel Navratil (1908–2001), französischer Philosoph und Überlebender der Titanic
 Miloslav Navrátil (* 1958), tschechischer Dartspieler

 Walter Navratil (1950–2003), österreichischer Künstler

Siehe auch 
 Navrátilová
 Nawratil

Einzelnachweise 

Familienname
Tschechischer Personenname